A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis acontecerá entre 18 e 20 de setembro de 2009.

Partidas

Chile x Áustria

Bélgica x Ucrânia

Brasil x Equador

Países Baixos x França

África do Sul x Índia

Sérvia x Usbequistão

Suécia x Romênia

Itália x Suíça

Ligações externas
 

Copa Davis de 2009